Sabra är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Bode 1907. Sabra ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar